Marmagne pode se referir a:
 Marmagne (Cher)
 Marmagne (Côte-d'Or)
 Marmagne (Saône-et-Loire)

Desambiguações de topônimos